Kurgany () ist ein russischer Ortsname:
 Kurgany (Kaliningrad), Siedlung in der Oblast Kaliningrad (Wachsnicken, Kreis Labiau, Ostpreußen)
 Kurgany (Kaluga), Dorf in der Oblast Kaluga
 Kurgany (Kostroma), Dorf in der Oblast Kostroma
 Kurgany (Krasnojarsk), Dorf in der Region Krasnojarsk
 Kurgany (Twer, Boschezk), Dorf im Rajon Boschezk, Oblast Twer
 Kurgany (Twer, Lichoslawl), Dorf im Rajon Lichoslawl, Oblast Twer
 Kurgany (Wologda), Dorf in der Oblast Wologda